1-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских команд — турнир, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Во время ежегодного конгресса ИИХФ в Стокгольме () в апреле 1989 года были определены предварительные сроки (март 1990 года) и место проведения турнира (). Окончательные сроки и город, где должны были состояться игры турнира были утверждены на полугодовом конгрессе ИИХФ в Цюрихе () в сентябре 1989 года.

Турнир был проведен с 19 по 25 марта 1990 года в Оттаве (). Игры состоялись на арене Ottawa Civic Centre. Игры проводились только в ТОП-дивизионе ().

Регламент 
На полугодовом конгрессе ИИХФ в Цюрихе () в сентябре 1989 года при участии представителей всех восьми будущих участников турнира были приняты изменения к действующим на тот момент правилам: разрешены полноценная контактная борьба, удар-щелчок клюшкой, а также принято решение о проведении матча, состоящего из трёх периодов по 20 минут каждый.

Согласно регламенту, в турнире принимало участие 8 команд, которые были разделены на две группы. По две лучшие команды по итогам игр в группах выходили в полуфинал, и далее разыгрывали звание чемпиона по системе плей-офф. Две худшие команды из каждой группы разыгрывали места с 5-го по 8-е.

Участники 
 команды  Канады и  США
 команды  Финляндии,  Швеции,  ФРГ,  Норвегии,  Швейцарии − 5 команд, прошедших квалификационный отбор в европейской зоне. Роль квалификационного турнира для европейских сборных играл 1-й Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди женских команд, который состоялся в 1989 году
 команда  Японии (после отказа команды  Китая)

Групповой этап

Группа A 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа B 
Положение команд в турнирной таблице:

Плей-офф

Итоги 
Итоговое положение команд

Индивидуальные награды

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 года среди мужских команд (Pool A)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 года среди мужских команд (Pool B)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 года среди мужских команд (Pool C)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 года среди мужских команд (Pool D)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 года среди мужских молодёжных команд (Pool A)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 года среди мужских молодёжных команд (Pool B)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 года среди мужских молодёжных команд (Pool C)

Примечания

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904-2005. — 496 с. — ISBN 3833441895 ISBN 978-3833441899

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата 
 1990 Women's World Hockey Championship 

Март 1990 года
Спорт в Канаде в 1990 году
Международные спортивные соревнования в Оттаве
Ж
1990
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Чемпионаты мира в Канаде